Гитте () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Гитте — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань.

Персоналии 
 Гитте, Жак (род. 1930) — французский фехтовальщик, многократный чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Гитте, Франсуаза (более известна под фамилией Гуни; 1925—2009) — французская фехтовальщица на рапирах, чемпионка мира.